

Sigle 
 Grand unification theory o grand unified theory – teoria della grande unificazione

Aziende 
 Gut edizioni – casa editrice italiana

Codici 
 GUT – codice aeroportuale IATA della RAF Air Station di Gütersloh (Germania)
 gut – codice ISO 639-3 della lingua maléku jaíka

Musica 
 Gut – gruppo musicale goregrind tedesco

Persone 
 Benno Walter Gut – cardinale svizzero
 Gudrun Gut – musicista, disc jockey, cantante e produttrice musicale tedesca
 Lara Gut – sciatrice alpina svizzera
 Malin Gut – calciatrice svizzera
 Zbigniew Gut – calciatore polacco

Altri progetti